Сокращение ФКП имеет значения:

 Федеральная космическая программа
 Федеральное казённое предприятие
 Фактор космического полёта
 Федерация Корейской промышленности
 Флагманский командный пункт
 Фотокинопулемёт
 Фотоконтрольный прибор
 Функция комплексной переменной
 Факультет клинической психологии

ФКП — аббревиатура ряда политических партий, в т.ч.:
 Французская коммунистическая партия

См. также: КПФ.